Sjättesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjättesjön, Skåne, sjö i Klippans kommun, 
Sjättesjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun, 
Sjättesjö, sjö i Hylte kommun,  (21,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn